In matematica, una topologia forte è una topologia che è più forte rispetto a qualche topologia "di default". Una topologia τ è più forte di una topologia σ se τ contiene tutti gli insiemi aperti di σ. A seconda del contesto, il termine può riferirsi a:
 La topologia finale sulla somma disgiunta di spazi topologici, cioè lo spazio ottenuto equipaggiando la somma disgiunta dei rispettivi insiemi con la relativa topologia naturale.
 La topologia definita da una norma
 La topologia operatoriale forte
 La più fine topologia polare su una coppia duale.

In geometria algebrica di solito con "topologia forte" ci si riferisce alla topologia di una varietà algebrica, in opposizione alla topologia di Zariski.